XIY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Xianyang, Xian, Cina